RPB steht für:
 Racing Plast Burträsk, ein ehemaliger schwedischer Hersteller von Automobilen
 Régional Porrentruy–Bonfol, eine ehemalige Eisenbahngesellschaft in der Schweiz
 Religionspädagogische Beiträge. Journal for Religion in Education, religionspädagogische Fachzeitschrift 
 Rheinpfalzbus, ein Busunternehmen im DB-Konzern
 Copa Airlines Colombia, eine kolumbianische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Roper Bar Airport (IATA-Code), Flugfeld von Roper Bar (Northern Territory), Roper Gulf Region, Northern Territory, Australien

RPB